Kamaka är ett släkte av kräftdjur. Kamaka ingår i familjen Corophiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Kamaka